Финал 51-го чемпионата СССР по русским шашкам прошёл в Кишинёве по круговой системе. Он стал последний чемпионатом СССР. Чемпионат проводился в два этапа. На первом этапе определились финалисты. В финале участвовало 10 спортсменов. Очки, набранные на первом этапе, суммировались с набранными на втором.

Первое место разделили москвич Александр Кандауров и кишенёвец Ион Доска, бронзовым призёром стал Юрий Королёв из Самары.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки»/1991/10-12

Спортивные соревнования в Кишинёве
1991 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1991 год в Молдавии
Шашки в Молдавии